XAF – codice valutario ISO 4217 del Franco CFA BEAC, valuta di Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Ciad, Guinea Equatoriale, Gabon